Ти́воли:

Топоним 
 Тиволи — город в итальянской провинции Лацио, на реке Анио.
 Парк Тиволи — парк в Копенгагене (Дания).
  — парк в Страсбурге (Франция).
 Парк Тиволи — парк в Любляне (Словения).
 Дворец Тиволи — достопримечательность города Любляна (Словения).
 Тиволи Уорлд — парк развлечений в Бенальмадене (Андалусия), Испания.
  — многофункциональный торговый центр в Лас-Вегасе, США.
 Мост Тиволи — мост в городе Сет, Франция.
  — сады, бывшие в Париже (Франция).
 Сад Тиволи — сад в городе Харьков (Украина).
 спортивные объекты
 «Тиволи» — бывший стадион в Ахене (Германия).
 «Тиволи» — стадион в Ахене (Германия).
  — бывший стадион в Инсбруке (Австрия), снесён в 2000 году.
 «Тиволи Штадион Тироль» — стадион в Инсбруке (Австрия), открыт в 2000 году.
  (Stade du Tivoli или Stade Communal du Tivoli) — стадион в городе Ла-Лувьер (Бельгия).
 «Тиволи Холл» — спортивное сооружение в городе Любляне (Словения).

Другое 
  — пивоваренная компания, славящаяся своим историческим зданием.
 IBM Tivoli — ПО управление ИТ-инфраструктурой компании IBM.

См. также 
 Тивали (хоккейный клуб)